BTK peut faire référence à :
  ;
 Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, insecticide biologique ;
 Banque tuniso-koweïtienne, banque basée en Tunisie ;
 Batak, langue, selon la norme ISO 639-2, code alpha-3 ;
 Tyrosine kinase de Bruton () 
 Boutokaan te koaua, parti politique gilbertin ;
 Dennis Rader (1945), tueur en série américain :
 B.T.K., film américain retraçant le parcours de ce tueur en série (2008) ;
 Ligne Bakou-Tbilissi-Kars, projet de construction et de réhabilitation d'une ligne de chemin de fer permettant de relier la capitale de l'Azerbaïdjan et la Géorgie au réseau turc puis européen.